Obrazy El Greca:
 Wniebowzięcie Matki Boskiej (1610)
 Wniebowzięcie Matki Boskiej (1613)

Zobacz też: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny